Борецкое сельское поселение — сельское поселение в России:

Архангельская область 
 Борецкое сельское поселение — входит в Виноградовский район

Рязанская область 
 Борецкое сельское поселение — входит в Сараевский район